Ла Бреа има више значења:

 Ла Бреа
 Ла Бреа (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Бреа (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бреа (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Бреа (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бреа (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику